Sündenfall steht für:

 Sündenfall, biblische Ursündenerzählung der Genesis
 Der Sündenfall, Novelle von Ferdinand von Saar (1898)

Siehe auch:
 Vertreibung aus dem Paradies (Garten Eden)